dawne gminy:
 gmina Mosty – gmina wiejska, powiat grodzieński, woj. białostockie
 gmina Mosty – gmina wiejska, powiat nowogardzki, woj. szczecińskie
 gmina Mosty Wielkie – gmina wiejska, powiat żółkiewski, woj. lwowskie